Ézsaiás keresztnév

Ézsaiás (héber forma: Jesájá, katolikus forma: Izajás, nevének jelentése: „Isten üdvössége”, „Jahve az üdvösség”, „az Úr segít”), több bibliai, ószövetségi alak neve. Ezek a következőek:

Ézsaiás próféta: A „nagy” Ézsaiás, próféta Júdában Uzziás, Jótám, Aház és Ezekiás királyok alatt (Ézs 1,1). Ámos második fia volt, ő maga két fiút nemzett (Ézs 7,3; 8,3). Munkássága Uzziás király halálának évében kezdődött (Ézs 6.1). Rendkívül nagy tekintélynek örvendett, kiváltképp Ezekias király előtt (2Kir 19, 1-11). Egészen különleges módon a megváltás prófétája megjövendölte a Messiás eljövetelét is. Ő volt az első könyvet író próféta, munkája az Ézsaiás könyve.
 Ézsaiás: Atália fia, családfő, Ezsdrással tért vissza a babiloni fogságból (Ezsd 8,7)
 Ézsaiás: Lévita, aki szintén Ezsdrással tért vissza a babiloni fogságból (Ezsd 8,19)
 Ézsaiás: Benjaminita férfi (Neh 11,7)